Йорис Ниувенёйс ( ) — нидерландский профессиональный  шоссейный велогонщик, выступающий с 2019 года за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения

Велокросс 

 2012-2013
 3-й  Чемпионат Нидерландов (юниоры)
 2013-2014
 1-й  Чемпион Нидерландов (юниоры)
 2014-2015
 2-й  Чемпионат Нидерландов 
 2015-2016
 3-й Кубок мира по велокроссу 
 2016-2017
 1-й  Чемпион мира 
 1-й  Чемпион Нидерландов 
 1-й Кубок мира по велокроссу 
 2-й  Чемпионат Европы 
 2017-2018
 1-й  Чемпион Нидерландов 
 2-й  Чемпионат мира 
 2019-2020
 3-й  Чемпионат Нидерландов

Шоссе 

 2016
 1-й  Букль де ля Майен — Горная классификация
 2018
 9-й Антверп Порт Эпик
 2019
 6-й Европейские игры — Групповая гонка
 Тур Норвегии
 7-й — Генеральная классификация
 3-й — Молодёжная классификация

Примечания

Ссылки 
 Ниувенёйс, Йорис на FirstCycling
 Ниувенёйс, Йорис Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Нидерландов